Plusieurs personnes sont connues sous le nom d' Eucherius:

deux évêques canonisés:
Saint Eucherius de Lyon (380-449), évêque du 
Saint Eucherius d'Orléans, évêque du 

Eucherius (ou Eucher), fils du général romain d'origine  vandale Stilicon, tué en 408.

Voir
 Eucharius, évêque de  Trèves
 Eucher